Миллениал — многозначный термин:

 Миллениа́лы или Поколение Y — в социологии и демографии поколение родившихся примерно с 1981 по 1996 год.
 Дарт Миллениал (Darth Millennial) — один из Тёмных владык ситхов.